Laprade bezeichnet:

 Laprade (Aude), eine Gemeinde in Frankreich
 Laprade (Charente), eine Gemeinde in Frankreich

Laprade ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Laprade (1883–1978), französischer Architekt und Stadtplaner
 Arthur T. LaPrade (1895–1957), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Edgar Laprade (1919–2014), kanadischer Eishockeyspieler
 Eugène de Laprade (* 1763 oder 1764; † 1816), von 1806 bis 1816 Abt des Klosters Darfeld-Rosenthal
 J. Wallace Laprade († 2015), US-amerikanischer Ermittlungsbeamter
 Victor de Laprade (1812–1883), französischer Dichter

Sonstiges:
 LaPrade Valley, Tal in der Ross Dependency, Antarktika